Boki ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Iwanowitsch Boki (1873–1927), russischer Montanwissenschaftler und Hochschullehrer
 Georgi Borissowitsch Boki (1909–2001), russischer Physikochemiker, Kristallchemiker, Kristallograf und Hochschullehrer
 Gleb Iwanowitsch Boki (1879–1937), russischer Revolutionär und NKWD-Kommissar
 Ihar Boki (* 1994), belarussischer Schwimmer

Boki ist der Spitzname von Armin Ćulum (* 1973), Gründer der inzwischen verbotenen United Tribuns.

Boki ist außerdem eine Marke von Minibaggern.